Катастрофа Ту-104 под Москвой — авиационная катастрофа пассажирского самолёта Ту-104Б Бориспольского авиаотряда Украинского управления («Аэрофлот»), произошедшая вечером в воскресенье 10 октября 1971 года. Авиалайнер выполнял пассажирский рейс из Москвы в Симферополь, но почти сразу после вылета из аэропорта Внуково рухнул на землю в десятке километров от аэродрома и полностью разрушился, при этом погибли 25 человек. По результатам расследования было установлено, что причиной трагедии стал взрыв заложенной на борту бомбы.

Самолёт 
Ту-104Б с бортовым номером 42490 (заводской — 021901, серийный — 19-01) был выпущен Казанским авиазаводом 15 августа 1960 года и передан Главному управлению гражданского воздушного флота, которое к 3 сентября направило его в Бориспольский авиаотряд Украинского территориального управления ГВФ. Изначально авиалайнер имел салон на 100 мест, но позже был переделан в 115-местный. Общая наработка 11-летнего авиалайнера составляла  лётных часа и  цикла «взлёт—посадка».

Экипаж 
Лётный экипаж (в кабине) был из 208-го (Бориспольского) лётного отряда и состоял из пяти человек:
 Командир воздушного судна — Клюшник Константин Романович
 Второй пилот — Воробьевский Анатолий Ефимович
 Штурман — Солодянников Владимир Алексеевич
 Бортмеханик — Безродный Валентин Алексеевич
 Бортрадист — Объедков Виктор Иванович
В салоне работали два бортпроводника:
 Папушина Светлана Владимировна
 Марченко Борис Нестерович
Также на борту находился сопровождающий милиционер, но в отчёте он был учтён как служебный пассажир.

Катастрофа 
В тот день борт 42490 должен был выполнить два рейса по маршруту Симферополь — Москва — Симферополь. Первый рейс прошёл без отклонений и в 19:02 благополучно приземлился во Внуково. Далее экипаж начал готовиться к выполнению обратного рейса в Симферополь — 773.

Небо в это время было затянуто тучами с нижней границей 180 метров, видимость 6 километров. В 20:16 рейс 773 с 18 пассажирами и 7 членами экипажа на борту вылетел из аэропорта Внуково по магнитному курсу 242°, о чём в 20:16:24 экипаж доложил диспетчеру старта, после чего переключился на связь с диспетчером круга. В 20:16:31 командир самолёта связался с диспетчером круга и доложил, что следует по направлению на Чёрную Грязь. В ответ диспетчер дал команду на подъём до 1500 метров. В 20:16:44 диспетчер дал рейсу 773 указание доложить о проходе высоты 1200 метров. Однако ответа с самолёта не последовало. Диспетчер несколько раз пытался повторно с ним связаться, но безуспешно.

Пилоты едва успели доложить диспетчеру о взлёте, как через считанные секунды в салоне прогремел взрыв. Разрушило левую сторону фюзеляжа и несущие элементы левого крыла, перебило тяги рулей высоты и направления. Самолёт начал входить во всё увеличивающийся правый крен и терять высоту. В семи с лишним километрах от аэропорта, когда высота составляла 150—200 метров, у самолёта разрушился багажный отсек и выбросило часть пассажирских сидений. Ещё через 2700 метров авиалайнер на скорости 550—600 км/ч под углом 10—14° и с креном около 90° врезался в землю неподалёку от деревни Бараново Наро-Фоминского района Московской области, в 10 километрах юго-западней (азимут 220°) Внуково. Все 25 человек на борту погибли. Одной из погибших была молодая киноактриса Раиса Зверева.

Расследование 
При рассмотрении частей самолёта, отделившихся непосредственно ещё до падения авиалайнера, на них были обнаружены признаки горения. Также на многих фрагментах нашли частички тротила. Таким образом было установлено, что катастрофа произошла вследствие взрыва бомбы. Однако первоначально посчитали, что она находилась в багажном отсеке. Лишь позже комиссия установила, что заряд весом 400—800 грамм тротила был спрятан между стойкой сидения и стенкой на уровне 43 шпангоута. Что касается поисков заложившего данную бомбу, то в этом направлении следствие велось до 1973 года, но закончилось безрезультатно.

Примечания 

События 10 октября
Октябрь 1971 года
Наро-Фоминский район
Взрывы бомб на авиалайнерах в СССР
1971 год в Московской области
Террористические акты 1971 года
Авиационные происшествия с Ту-104
Авиационные происшествия в России 1971 года
Авиационные происшествия Бориспольского ОАО
Авиационные происшествия в Московской области